Самуйлово — название населённых пунктов в России.

Новгородская область 
 Самуйлово — деревня в Мошенском районе.

Смоленская область 
 Самуйлово — село в Самуйловском сельском поселении Гагаринского района.
 Самуйлово — деревня в Токарёвском сельском поселении Гагаринского района.
 Самуйлово — деревня в Сафоновском районе.
 Самуйлово — деревня в Ярцевском районе.

См. также 
 Самуилово